ISV est un sigle qui peut signifier :

français
 inspection sanitaire vétérinaire ;

anglais
 Independent software vendor (littéralement, éditeur de logiciels indépendant), la traduction en français est éditeur de logiciel
 Innovative Space Vehicle, le successeur de lIntermediate eXperimental Vehicle ;

allemand
 Im Sinne von (i.S.v.) (en français, dans le sens de'').ISV''' est un code qui peut signifier :
 Îles Vierges américaines, selon la liste des codes pays du CIO.

Code